Benedetto Croce – filozof włoski, przedstawiciel neoheglizmu
 Giovanni Croce – kompozytor włoski
 Croce (miejscowość) – miejscowość we Francji